Henk Koning (politicus), voormalig Nederlands staatssecretaris
Henk Koning (voetballer), voormalig Nederlands voetballer